Ersu steht für:
 Ersu (Sprache), eine der Qiang-Sprachen, siehe Xixia-Qiang-Sprachen #Interne Klassifikation und Sprecherzahlen

Ersu ist der Familienname folgender Personen:
 Erten Ersu (* 1994), türkischer Fußballtorwart